L'Al Classico è una rivalità calcistica tra due club della Canadian Premier League: Cavalry Football Club e FC Edmonton, rappresentanti le due principali città dell'Alberta, Calgary ed Edmonton. Il nome dell'incontro intende riecheggiare il più celebre El Clásico disputato tra  e .

Gli incontri veri e propri in CPL sono stati preceduti da una serie di amichevoli nel 2018, disputate fra le squadre giovanili dell'FC Edmonton e il , squadra dilettantistica da cui i Cavalry hanno poi attinto diversi giocatori.

I gruppi delle tifoserie organizzate delle due squadre hanno creato, finanziandolo, la Wildrose Cup, un trofeo da assegnare a chi si aggiudica gli scontri diretti fra le due squadre nel corso della stagione regolare.

Risultati

Statistiche

Giocati a Calgary

Giocati ad Edmonton

Giocati in campo neutro

Totale

Note

Voci correlate 
 Cavalry Football Club
 FC Edmonton

Cavalry F.C.
FC Edmonton
Derby calcistici in Canada